Александр Сысо́ев:
 Сысоев, Александр Александрович (род. 1961) — российский преступник.
 Сысоев, Александр Ануфриевич (1919—1983) — советский учёный-физиолог и педагог. 
 Сысоев, Александр Митрофанович (род. 1951) — ректор Московского государственного агроинженерного университета.